Пачелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пачелли, Асприлио (1570—1623) — итальянский композитор.
 Пачелли, Эудженио (1876—1958) — папа римский Пий XII.